Кубок Вьетнама по футболу (, часто упоминается как ) — ежегодный футбольный турнир во Вьетнаме. Проводится Федерацией футбола Вьетнама с 1992 года. Победитель получает право играть в Кубке АФК.

Система розыгрыша 
В турнире принимают участие команды, выступающие в V-лиге и Первом дивизионе. Розыгрыш проводится по системе с выбыванием. Соревнование начинается с раунда 1/16 финала. Победитель каждой пары на всех стадиях определяется в одном матче. Время розыгрыша турнира — с января по август.

Титульные спонсоры 
 2007‒2008 — Vinakansai Cement
 2009 — The Vissai Cement
 с 2010 — Hoa Sen Group

Финалы

Достижения

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Вьетнама
 Кубок Вьетнама на сайте «Báo Bóng Đá»
 Статистика кубков Вьетнама на RSSSF

Футбольные соревнования во Вьетнаме
Вьетнам